Polillo bezeichnet:

 Polillo-Archipel, Inselgruppe der Philippinen
 Polillo Island, Insel der Philippinen
 Polillo (Quezon), philippinische Stadtgemeinde

Polillo ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Polillo, italienischer Jazz-Autor und Jazz-Journalist